Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)

 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (primo turno)
 Paul Kronk /  Tomáš Šmíd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1980